Революционное — название населённых пунктов.

Россия 
 Революционное — деревня в Золотухинском районе Курской области.

Украина 
 Революционное — до 2016 года название села Бугаевка в Чугуевском районе Харьковской области.